Pozdniakow () – rosyjskie nazwisko

Osoby 
 Dmitrij Anatoljewicz Pozdniakow (ur. 1972) – kazachski biathlonista
 Stanisław Aleksiejewicz Pozdniakow (ur. 1973) – radziecki i rosyjski szermierz, czterokrotny mistrz olimpijski
 Władimir Wasiljewicz Pozdniakow (1902–1973) – radziecki podpułkownik, kolaborant skazany zaocznie na karę śmierci

Zobacz także 
 Pozdniakowa – żeńska forma nazwiska

Strony ujednoznaczniające